

Transport 
Audi Type P, een kleine personenauto uit 1931
MG Type P, een kleine personenauto uit 1934
Type P (Frankfurt), een type tram uit 1972
Type P (München), een type tram uit 1965

Bouwwerk 
Groepsschuilplaats Type P, bunker uit het interbellum

Zie ook 
Doteren, een proces uit de halfgeleidertechnologie